Irvington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Irvington Township (Illinois)
 Irvington Township (Iowa)
 Irvington Township (New Jersey)